Příjmení Kirschner nebo Kirshner (z něm. Kürschner, kožešník) je německé a židovské (aškenázské).

Známí nositelé 
 Aloisie Kirschnerová (pseudonym Ossip Schubin, 1854–1934) – česko-rakouská spisovatelka
 Don Kirshner (1934–2011) – americký hudební vydavatel, hudební producent a skladatel
 Franz Kirschner (politik) (1851–1929) – rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Jan Kirschner (* 1955)
 Jana Kirschner (* 1978) – slovenská zpěvačka
 Josef Kirschner (* 1931) – rakouský novinář a televizní moderátor
 Josef Kirschner (politik) (1829–1901) – českoněmecký politik
 Karl Kirschner (1823–1901) – českoněmecký velkostatkář a podnikatel, otec Marie Louisy a Aloisie
 Marie Louisa Kirschnerová (1852–1931) – česko-rakouská malířka a sklářská výtvarnice
 Mia Kirshnerová (* 1975) – kanadská herečka, spisovatelka a sociální aktivistka
 Miloš Kirschner (1927–1996) – český loutkář, herec, zpěvák
 Robert P. Kirshner (* 1949) – americký fyzik a astronom
 Tomáš Kirschner (* 1969) – český hudebník hrající na hornu (lesní roh)

 jiná varianta příjmení

 Antonie Melišová-Körschnerová (1833–1894) – česká básnířka, novinářka a překladatelka

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Česká příjmení
Židovská příjmení